En Pologne, Świnków peut désigner :

 Świnków, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Świnków, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.